Wood Island kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Wood Island, Antarktis, ö ,

Kanada 

 Wood Island, Nunavut, ö,